Grudusk est le nom :

 de la gmina de Grudusk, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Grudusk, chef-lieu de cette gmina